Lickolamp kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lickolamp, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Lickolamp, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn